De CECAFA Cup 1974 was de 2e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Confederation of East and Central Africa Football Association). Het toernooi werd gehouden in Tanzania. Het thuisland won het toernooi voor de eerste keer in de geschiedenis door in de finale Oeganda, na strafschoppen (5–3), te verslaan.

Deelnemers

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 1974 op rsssf

Voetbal in 1974
Voetbal in Tanzania
CECAFA Cup
Sportevenement in Tanzania